Chiabrano ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Chiabrano (1723–1754), italienischer Violinist und Komponist
 Gaetano Chiabrano (1725–1802), italienischer Violinist
 Francesco Chiabrano (* 1719), italienischer Violinist und Komponist
 Francesco Chiabrano (1756–1829), Geiger und Gitarrist in London